Darke est un nom propre anglo-saxon qui peut faire reférence à :

Patronyme 

 Erin Darke (1984-), actrice américaine ;
 Harold Darke (1888-1976), compositeur, chef de chœur et organiste anglais.

Toponyme 

 Comté de Darke () est un des 88 comtés de l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Patronyme anglais